Der President’s Cup 1999 war ein Tennisturnier, das vom 13. bis 19. September 1999 in Taschkent stattfand. Es war Teil der ATP Tour 1999 und wurde im Freien auf Hartplatz ausgetragen.

In der Einzelkonkurrenz gewann der Deutsche Nicolas Kiefer in zwei Sätzen gegen den Schweizer George Bastl. Kiefer gewann damit seinen vierten Titel seiner Karriere, Bastl stand in seinem einzigen Finale. Im Doppel war das Doppel aus Oleg Ogorodov und Marc Rosset siegreich. Ogorodov holte damit seinen einzigen Titel, für Rosset war es der achte und letzte Doppeltitel. Im Finale besiegten sie Mark Keil und Lorenzo Manta, die ihr einziges Finale zusammen erreichten.

Das Teilnehmerfeld der Einzelkonkurrenz bestand aus 32 Spielern, jenes der Doppelkonkurrenz aus 16 Paaren. Das Preisgeld betrug 475.000 US-Dollar, die gesamten finanziellen Verpflichtungen lagen bei 500.000 US-Dollar.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks und Quellen 
 Ergebnisse auf atptour.com (englisch)

ATP Tour 1999
Tennisturnier in Taschkent